Roberto Junior do Nascimento (Goiânia, 23 de fevereiro de 1996), mais conhecido pelo nome artístico Robert Junior, é um DJ e produtor musical brasileiro.

Biografia 
Roberto Junior, natural de Goiânia sempre se interessou pela música eletrônica, pois sempre ouvia os DJs da época pelas rádios e em 2008 começou sua carreira em algumas festas de amigos e eventos empresariais.Em 2009 fez o seu remix mais conhecido “Where have you been” da Rihanna atingindo 90 mil play’s e  78 mil download’s no SoundCloud

Carreira 
Em 2009 começou oficialmente sua carreira quando criou a música FUTURE com cerca de 75 mil play’s e cerca de 100 mil download’s ,tocada pelos principais DJs da época.Ainda em 2009, Robert Junior fundou a Agência A4 juntamente com seu amigo, com o intuito de facilitar a realização de eventos.

Discografia 
Participações
MY LIFE juntamente com o DJ Alex Junqueira,
Acid juntamente com o DJ Matheus Honorato,
Go rave! juntamente com o DJ Trust,

Músicas de sua autoria
Future,
Dream's,
Illusions e
Take Game!

Ligações externas
 

DJs do Brasil